Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1976 () проходил с 22 по 27 февраля 1976 в городе  (Шотландия) только для мужских команд.

В чемпионате принимали участие 10 команд.

Чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Норвегии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получает та команда из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место по результатам группового этапа.

Результаты соревнований

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в Шотландии в 1976 году
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Чемпионаты мира в Шотландии
Февраль 1976 года